Лю́си Але́ксис Лью (, ; род. 2 декабря 1968, Куинс, Нью-Йорк, США) — американская актриса, продюсер, режиссёр и фотомодель. Стала известна по роли Линг Во из сериала «Элли Макбил» (1998—2002), за которую она была номинирована на премию «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» и Премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале». Известна ролями Алекс Мандэй в фильмах «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперёд» и О-Рен Ишии в фильмах «Убить Билла» и «Убить Билла 2», а также работами в фильмах «Чикаго» и «Кунг-фу панда».

Биография 
Родилась 2 декабря 1968 года в Нью-Йорке, в районе Куинс. Она младшая из трёх детей, у неё есть брат Алекс и сестра Дженни. Родители Люси иммигрировали из Тайваня, мать, Сесилия работает биохимиком, а отец Том Лью по профессии инженер-строитель. В пять лет начала изучать английский язык, до этого разговаривала на китайском. Окончила среднюю школу в 1986 году. Поступила в Нью-Йоркский университет, но позже перевелась в Мичиганский университет, который окончила со степенью бакалавра по специальности «Азиатские языки и культура». Кроме английского языка, также владеет китайским, японским, испанским и итальянским языками.

С 2012 по 2019 годы снималась в криминальном детективе «Элементарно» в роли Джоан Ватсон.

В 2010 году удостоена рыцарского креста венгерского ордена Заслуг.

27 августа 2015 года у Лью родился сын Роквелл Ллойд Лью, выношенный суррогатной матерью.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Стайвесанта
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Ангелы Чарли
Персоналии:Нью-Йорк